Seress ist der Familienname folgender Personen:

 Ákos Seress (1958–2013), ungarischer Mathematiker
 Rezső Seress (1889–1968), ungarischer Pianist